|-
| 148701 - ||  || 29 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148702 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148703 - ||  || 23 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148704 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148705 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148706 - ||  || 29 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148707 - ||  || 19 septembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 148708 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148709 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148710 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148711 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148712 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148713 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148714 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148715 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148716 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148717 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148718 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148719 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148720 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148721 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148722 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148723 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148724 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148725 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148726 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148727 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148728 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148729 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148730 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148731 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148732 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148733 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148734 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148735 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148736 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148737 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148738 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148739 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148740 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148741 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148742 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148743 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148744 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148745 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148746 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148747 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148748 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148749 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148750 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148751 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148752 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148753 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148754 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148755 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148756 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148757 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148758 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148759 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148760 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148761 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148762 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148763 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148764 - ||  || 15 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 148765 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148766 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148767 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148768 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148769 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148770 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148771 - || 2001 UN || 16 octombrie 2001 || Elmira || 
|-
| 148772 - ||  || 20 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 148773 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148774 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148775 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148776 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148777 - ||  || 16 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148778 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148779 - ||  || 16 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  ||  || 20 octombrie 2001 || Kitt Peak || 
|-
| 148781 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148782 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148783 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148784 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148785 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148786 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148787 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148788 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148789 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148790 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148791 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148792 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148793 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148794 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148795 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148796 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148797 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148798 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148799 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148800 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-